EBO steht für:
 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung, Verordnung zum Bau und Betrieb von Eisenbahnanlagen in Deutschland
 Erzbischöfliches Ordinariat Berlin, siehe Bistum Berlin
 Elmshorn-Barmstedt-Oldesloer Eisenbahn, eine Bahnlinie in Schleswig-Holstein
 Effects-Based Operations, eine Militärdoktrin, die den Prozess von Analyse, Planung, Führung und Überwachung komplexer Operationen umfasst
 Enterprise Business Objects 
 Elektrárna Bohunice, Kernkraftwerk Bohunice, Kernkraftwerk in der Slowakei
 European Board of Ophthalmology, Europäische Fachgesellschaft für Augenheilkunde
 Bochum Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Ebon Airport (IATA-Code), Flugplatz auf dem Ebon-Atoll, Ralik-Kette der Marshallinseln

Ebo steht für:
 den Oberlauf des Flusses Girona (Fluss) in Spanien
 einen Akan-Vornamen
 Ebo (Angola), einen Landkreis in Angola
 Ebo (Municipio) in der Provinz Cuanza Sul, Angola
 Ebo (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Laufspinnen (Philodromidae)

Ebo ist ein italienischer Vorname, die männliche Form von Ebe:
 Ebo von Reims († 851), von 816 bis 835 Erzbischof von Reims und von 845 bis 851 Bischof von Hildesheim
 Ebo (Michelsberg) († 1163), Mönch und Biograph des Bischofs Otto von Bamberg
 Ebo Elder, Boxer

Ebo ist der Spitzname von:
 Eberhard Gwinner (1938–2004), deutscher Ornithologe und Verhaltensforscher

ebo steht für:
 Teke-Eboo (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo

eBO steht für:
 eBO, elektronisches Bürger- und Organisationenpostfach, sicherer Übermittlungsweg im elektronischen Rechtsverkehr in Deutschland

Siehe auch:
 EBÖ
 Ebo-Evangeliar

EBO